Maicon Souza de Jesus (nacido el 28 de julio de 1989) es un futbolista brasileño que se desempeña como centrocampista.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Sport Club Internacional
Futbolistas del Sporting Clube de Braga
Futbolistas del Rio Claro Futebol Clube
Futbolistas del Montedio Yamagata
Futbolistas de la Sociedade Esportiva Palmeiras
Futbolistas del Football Club Slovan Liberec
Futbolistas del Clube Atlético Bragantino